Ambrogio – nome proprio di persona italiano maschile
Ambrogio – vescovo di Milano, santo e Dottore della Chiesa
Ambrogio – vescovo di Firenze e monaco
Ambrogio – pupazzo nella trasmissione televisiva Bim bum bam
Ambrogio – film del 1992 di Wilma Labate
Ambrogio I – vescovo di Bergamo
Ambrogio II – vescovo di Bergamo

Pagine correlate
Sant'Ambrogio (disambigua)